Возвращённые имена — электронный банк данных жертв политических репрессий в СССР, поддерживается центром «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке. Главная цель проекта — предоставление через интернет всеобщего открытого доступа к истории политических репрессий, организованного на территории России в период с 1917 года.
Международный проект выполняется при поддержке «Фонда Форда».

См. также 
 memo.ru
 Сталинские репрессии
 Правозащитное движение в СССР
 Последний адрес
 Возвращение имён
 Бессмертный барак

Ссылки 
 Возвращённые имена

Примечания 

Политические репрессии
Мемориал (организация)
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2003 году